Die Mitteldeutsche Fußballmeisterschaft 1923/24 des Verbandes Mitteldeutscher Ballspiel-Vereine war die 23. Spielzeit der Mitteldeutschen Fußballmeisterschaft. Die diesjährige Meisterschaft wurde nach 4 Jahren nun erneut wieder mittels zahlreicher regionaler Gauligen (27) ausgetragen, deren Sieger in einer K.-o.-Runde aufeinandertrafen. Durch einen 2:1-Erfolg über den FC Wacker Halle, gewann die SpVgg 1899 Leipzig-Lindenau hiermit zum vierten und letzten Mal die Mitteldeutsche Meisterschaft und qualifizierte sich damit für die Endrunde zur Deutschen Meisterschaft 1923/24. Nach einem deutlichen 6:1-Erfolg über den VfB Königsberg, erreichten die Leipziger das Halbfinale, welches dann aber auf auswärtigem Boden hartnäckig umkämpft, leider knapp mit 0:1 gegen den Hamburger SV verloren ging.

Modus 

Mit der Saison 1923/24 kehrte der Verband wieder zur früheren Spielklassen-Einteilung zurück. Die 7 Kreise als oberste Liga-Ebene wurden wieder durch die 27 Ligen der einzelnen Gaue als erstklassige Liga abgelöst. Die Sieger der Gauligen qualifizierten sich für die Endrunde um die Mitteldeutsche Fussball-Meisterschaft.

Gau Altmark 
Die Gauliga Altmark war ab dieser Saison wieder erstklassig. Als einziger Altmark-Vertreter, spielte der FC Viktoria 09 Stendal in der Vorsaison im Elbe-Kreis erstklassig.

|}

Gau Anhalt 
Die Gauliga Anhalt war ab dieser Saison wieder erstklassig. Als einziger Vertreter Anhalts, spielte der SV 07 Bernburg in der Vorsaison im Elbe-Kreis erstklassig.

|}

Relegationsrunde

|}

Gau Elbe/Bode 
Der Gau Elbe/Bode wurde wieder neu gebildet. Kein Verein aus diesem Gau spielte in der letzten Spielzeit erstklassig.

Gau Elbe/Elster 
Die Gauliga Elbe/Elster war ab dieser Spielzeit wieder erstklassig. Kein Vertreter aus diesem Gau spielte in der letzten Saison erstklassig. Die Liga war in dieser Saison in die zwei Staffeln Elbe und Elster unterteilt. Beide Staffelmeister spielten in einem Finalspiel den Gaumeister und gleichzeitigen Teilnehmer an der Mitteldeutschen Endrunde aus.

Staffel Elbe

Staffel Elster

Finale Gau Elbe/Elster 

|}

Gau Erzgebirge 
Die Gauliga Erzgebirge war ab dieser Spielzeit wieder erstklassig. Kein Vertreter aus diesem Gau spielte in der letzten Saison erstklassig.

Gau Göltzschtal 
Die Gauliga Göltzschtal war ab dieser Saison wieder erstklassig. Als Vertreter des Göltzschtal-Kreises, spielten die SpVgg Falkenstein und der VfB Auerbach (Gruppe Süd), sowie der 1. FC Reichenbach (Gruppe Nord) in der Vorsaison im Kreis Westsachsen erstklassig.

|}

Gau Harz 
Die Gauliga Harz war ab dieser Saison wieder erstklassig. Als einziger Vertreter aus dem Harz spielte der FC Germania Halberstadt in der Vorsaison im Elbe-Kreis erstklassig.

Gau Jeetze 
Die Gauliga Jeetze war ab dieser Spielzeit erstklassig. Kein Vertreter aus diesem Gau spielte in der letzten Saison erstklassig. Der Tabellenstand ist nicht abschließend-vollständig überliefert. Der FC Salzwedel 09 nahm aber als verbriefter Gau-Meister an der Mitteldeutschen Endrunde teil.

Gau Kyffhäuser 
Die Gauliga Kyffhäuser war ab dieser Saison wieder erstklassig. In der Vorsaison war die Liga noch dem Kreis Thüringen untergeordnet. Kein Verein aus dem Kyffhäuser-Kreis spielte im letzten Jahr erstklassig.

|}

Gau Mittelelbe 

|}

Gau Mittelsachsen 

|}

Relegationsspiele

|}

Gau Mulde 
Die Gauliga Mulde war ab dieser Spielzeit erstklassig. Kein Vertreter aus diesem Gau spielte in der letzten Saison erstklassig.

|}

Gau Nordsachsen 
Die Gauliga Nordsachsen war ab dieser Saison erstklassig. Vor dem Ersten Weltkrieg hieß der Gau noch Mittelsachsen. Im Zuge der Umstrukturierung wurde der Chemnitzer Gau Südwestsachsen, in Mittelsachsen umbenannt. Der ehemalige Gau Mittelsachsen erhielt nun die offizielle Bezeichnung Nordsachsen. Als einziger Vertreter Nordsachsens spielte der Riesaer SV in der Vorsaison im Kreis Mittelsachsen erstklassig. Die Gauliga wurde in dieser Spielzeit in den Staffeln Riesa und Döbeln ausgespielt. Die beiden Staffelmeister spielten in einem Finale den Teilnehmer an der Mitteldeutschen Endrunde aus.

Staffel Riesa 

|}

Staffel Döbeln

Finale Gau Nordsachsen 

|}

Gau Nordthüringen 
Der Kreis Thüringen wurde wieder in die einzelnen kleineren Gaue aufgeteilt. Die Mannschaften aus dem Gau Nordthüringen spielten in der Vorsaison in der Gruppe Nord, bzw. Ilmenau und Arnstadt in der Gruppe West, der Kreisliga Thüringen.

|}

Aufstiegsrunde

|}

Gau Nordwestsachsen 

|}

Gau Obererzgebirge 
Die Gauliga Obererzgebirge war ab dieser Spielzeit erstklassig. Kein Vertreter aus diesem Gau spielte in der letzten Saison erstklassig.

|}

Gau Oberlausitz 
Die Gauliga Oberlausitz war ab dieser Spielzeit wieder erstklassig. Kein Vertreter aus diesem Gau spielte in der letzten Saison erstklassig.

|}

Gau Osterland 
Der Gau Osterland wurde neu gegründet. Als einziger Vertreter aus Osterland spielte der FC Concordia Gera in der Vorsaison im Kreis Thüringen (Gruppe Ost) erstklassig.

|}

Gau Ostsachsen 

|}

Gau Ostthüringen 
Der Kreis Thüringen wurde wieder in die einzelnen kleineren Gaue aufgeteilt. Die Mannschaften aus dem Gau Ostthüringen spielten in der Vorsaison in der Gruppe Ost der Kreisliga Thüringen.

|}

Gau Saale 

|}

Gau Saale/Elster 
Die Gauliga Saale/Elster war ab dieser Saison wieder erstklassig. Als einzige Vertreter aus Saale/Elster spielten der Naumburger SV 05 und die Weißenfelser SpVgg 03 in der Vorsaison im Kreis Saale erstklassig.

|}

Gau Südthüringen 
Der Kreis Thüringen wurde wieder in die einzelnen kleineren Gaue aufgeteilt. Die Vereine aus dem Gau Südthüringen spielten in der Vorsaison in der Gruppe Süd Staffel 1 der Kreisliga Thüringen.

Gau Vogtland 
Die Gauliga Vogtland war ab dieser Saison wieder als eigenständige Liga erstklassig. In der vorherigen Saison war die Gruppe Süd des Kreises Westsachsen die oberste Liga-Ebene für die Vogtländischen Vereine.

|}

Gau Wartburg 
Der Kreis Thüringen wurde wieder in die einzelnen kleineren Gaue aufgeteilt. Die Vereine aus dem Gau Wartburg spielten in der Vorsaison in der Gruppe West der Kreisliga Thüringen.

|}

Gau Westsachsen 
Der letztjährige Kreis Westsachsen wurde wieder in die einzelnen Gaue aufgeteilt. Die Vereine aus dem Gau Westsachsen spielten in der letzten Saison in der Gruppe Nord der Kreisliga.

|}

Gau Westthüringen 
Der Kreis Thüringen wurde wieder in die einzelnen kleineren Gaue aufgeteilt. Die Vereine aus dem Gau Westthüringen spielten in der Vorsaison in der Gruppe Süd Staffel 2 der Kreisliga Thüringen.

Mitteldeutsche Fußball-Endrunde 
Die Meisterschafts-Endrunde fand im K.-o.-System statt. Qualifiziert waren die Meister der einzelnen Gaue.

1. Runde 

|-
| colspan="4"| SpVgg Leipzig-Lindenau (Sieger Gau Nordwestsachsen) erhielt ein Freilos.
|}

2. Runde 

|}

Wiederholungsspiel

|}

Viertelfinale 

|-
| colspan="4"|Die SpVgg Leipzig-Lindenau erhielt ein Freilos.
|}

Halbfinale 

|}

Finale 
!Ort
||Leipzig
|}

Weblinks 
 Meisterschaft 1924 bei rsssf.com
 Tabellen der mitteldeutschen Fußballmeisterschaft 1923/24
 Fußball in Sachsen 1919 - 1933
 Spielzeit 1923/24

Literatur 
 
 

1923
Fußballsaison 1923/24